Луцій Антоній () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з роду Антоніїв.

 Луцій Антоній (також Луцій Антоній Пій) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, консул 41 року до н. е., брат Марка Антонія.
 Луцій Антоній — політичний і державний діяч Римської імперії, претор 19 року, онук Марка Антонія.
 Луцій Антоній Сатурнін — державний діяч і воєначальник часів Римської імперії, який виступив проти імператора Доміціана і оголосив себе імператором.
 Луцій Антоній Альб — державний діяч Римської імперії, консул-суфект 102 року.
 Луцій Антоній Альб — державний діяч Римської імперії, консул-суфект 132 року, син Луція Антонія Альба.

Антонії